

Aziende 
 Lipton – azienda produttrice di tè di attuale proprietà della Unilever

Persone 
 Bruce Lipton (1944) – biologo cellulare statunitense
 James Lipton (1926-2020) – attore, produttore televisivo e autore televisivo statunitense
 Michael Lipton (1937) – economista e compositore di scacchi inglese
 Peggy Lipton (1946-2019) – attrice, cantante e modella statunitense
 Richard Lipton (1946) – ricercatore informatico britannico-statunitense
 Seymour Lipton (1903-1986) – scultore statunitense
 Thomas Lipton (1848-1931) – mercante e imprenditore scozzese